L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Moscou se déroule du 18 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'estonienne Anett Kontaveit remporte son  de la saison, après Cleveland et Ostrava, en dominant en finale la russe Ekaterina Alexandrova. C'est son  titre WTA en carrière.
La paire Jeļena Ostapenko et Kateřina Siniaková remporte le double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte qu'un point WTA.
Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou (ATP 2021)
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Moscou
Sport en Russie en 2021
Tennis en octobre 2021